Time-out (sport), een korte onderbreking van een wedstrijd
 Time Out (tijdschrift), een Brits tijdschrift
 Time Out (1988), een Deense film uit 1988
 de Engelse titel van de Franse film L'Emploi du temps uit 2001
 Time Out (korte film), een film uit 2004
 Time Out (discotheek), een Nederlands uitgaanscentrum in Gemert
 Time Out (album), een muziekalbum van het Dave Brubeck Quartet